Aldridge Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Aldridge Hotel (McAlester), Oklahoma, ID-Nr. 95001408
 Aldridge Hotel (Shawnee), Oklahoma, ID-Nr. 00000622